Ranzern ist der deutsche Name für:

die Gemeinde Rančířov, Okres Jihlava, Tschechien
den Ortsteil Rancířov, Gemeinde Dešná, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien